Extended play (abrégé en EP) est un format musical.

 Extended Play, EP du groupe anglo-américain de rock The Pretenders sorti en 1981 ;
 Extended Play, album du DJ américain Statik Selektah sorti en 2013 ;

 Extended Play: Live at Birdland, EP live de la formation de jazz Dave Holland Quintet sorti en 2003 ;
 Extended Play Live, EP live du groupe américain de country rock Mudcrutch sorti en 2008.